Winckelmann Verlag steht für Verlage
 Winckelmann Pelz-Fachverlag, Leipzig
 Winckelmann & Söhne, Berlin